Clément Gosselin (1747-1816) – militare francese
 Désiré Gosselin (1901 – ...) – calciatore francese
 Martin Gosselin (1847-1905) – diplomatico inglese
 Léon Athanese Gosselin (1815-1887) – chirurgo francese
 Pascal François Joseph Gosselin (1751-1830) – numismatico, geografo e storico francese
 Peter Gosselin Fitzgerald (1960) – politico statunitense
 Théodore Gosselin (1855-1935) – storico e drammaturgo francese